Емменталь () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Лангнау-ім-Емменталь.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн